Sydney Cockerell kan syfta på:

* Sydney Carlyle Cockerell (1867–1962), brittisk museiman
 Sydney Morris Cockerell (1906–1987), brittisk bokbindare